Riri può riferirsi a:

Persone
Riri Fitri Sari (* 1970) - docente di informatica
Riri Riza (* 1970) - regista indiano
Rihanna (* 1988; Robyn Rihanna Fenty) - cantante soprannominata "RiRi"
Riri (cantante giapponese) (* 1999; Riri Arai)

Nei media
Riri Williams (Marvel Comics) aka Ironheart
Riri (folk character) personaggio di Tana and Riri
Satō Rirī (videogame) personaggio di Katawa Shoujo
Riri (romanzo) personaggio di The Marrow Thieves

Musica
 RiRi - di Young Thug

Aziende
Riri - costruttore tedesco-svizzero di cerniere lampo